La Wayne Taylor Racing è una squadra di corse di auto sportive prototipo, fondata nel 2004, che compete nel Campionato IMSA WeatherTech SportsCar, classe DPi (Daytona Prototype International). Dal 2021 è il team ufficiale del marchio Acura.

Storia 
Il team viene fondato nel 2004 da Wayne Taylor, diventando un team satellite del Riley technologies. I primi piloti sono lo stesso Wayne Taylor e l'italiano Massimiliano Angelelli, il duo ha vinto il campionato piloti nel 2005 e il campionato team nel 2004. Nel 2005 i due insieme a Emmanuel Collard vincono la 24 Ore di Daytona. Nel 2007 Riley e Wayne Taylor si separano, la Wayne Taylor Racing diventa un team indipendente ed inizia a correre con il numero 10. L'anno seguente Wayne Taylor si ritira come pilota diventando il Team principal della squadra.

IMSA 
Nel 2011 esordisce nel Rolex Sport Car Series (attuale campionato IMSA) con la Corvette DP motorizzata Chevrolet. Il team sceglie Max Angelelli e Ricky Taylor come piloti. Nel 2013 il duo si laurea campione nella classe regina, la Prototipi Daytona.

Nel 2014 Angelelli viene sostituito da Jordan Taylor. Nel 2017 il team vince la sua seconda 24 Ore di Daytona e per la prima volta la 12 Ore di Sebring con la Cadillac DPi-V.R. A fine stagione l'equipaggio si laurea campione.

Nel 2019 Wayne Taylor Racing ingaggia Matthieu Vaxivière, Kamui Kobayashi, Renger van der Zande e il due volte campione di Formula 1 Fernando Alonso, oltre al solito Jordan Taylor. L'equipaggio vince la 24 Ore di Daytona, la terza per il team. L'anno seguente il team vince la sua quarta 24 Ore di Daytona.

Dal 2021 Wayne Taylor Racing diventa team ufficiale Acura lasciando così la Cadillac. Con la Acura ARX-05 Filipe Albuquerque e Ricky Taylor vincono la 24 Ore di Daytona ed altre tre gare del campionato IMSA.

Risultati 

* Stagione in corso.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale
 

Squadre automobilistiche statunitensi